Svenska Teatern („Schwedisches Theater“) steht für:

 Svenska Teatern (Helsingfors), schwedischsprachiges Theater in Helsinki
 Svenska Teatern (Stockholm), ehemaliges Theater (1875–1925) in Stockholm